Das Willingen Six 2021 war ein Skisprungwettbewerb, Teil des Skisprung-Weltcups 2020/21. Es fand vom 29. bis 31. Januar 2021 zum vierten Mal auf der Mühlenkopfschanze (K 130 / HS 147) im hessischen Willingen statt. Zum Weltcup-Wochenende wurde im Namen des Internationalen Skiverbandes, des Deutschen Skiverbandes sowie des Organisationskomitees von Willingen eingeladen. Im Gegensatz zu den Vorjahren, als das Wettkampfwochenende unter dem Namen Willingen Five ausgetragen wurde, sollte es für beide Einzelwettkämpfe jeweils eine Qualifikation geben. Dies war eine Reaktion auf die geringe Teilnehmerzahl in den Vorjahren, die unter anderem auf den einen Qualifikationsdurchgang, welcher die Startberechtigung für beide Einzelspringen gab, zurückgeführt wurde. In die Endwertung des Willingen Six sollten somit in diesem Jahr zwei Qualifikationsdurchgänge sowie die vier Wettbewerbsdurchgänge einfließen. Nachdem sowohl die zweite Qualifikation als auch der Finaldurchgang des zweiten Einzelspringens abgesagt werden mussten, flossen schlussendlich nur deren vier Sprünge in die Gesamtwertung ein. Die Aufteilung des Preisgeldes hat sich im Vergleich zu den vorherigen Ausgaben ebenso verändert. Das zusätzliche Preisgeld wurde von 25.000 Euro auf 30.000 Euro erhöht, doch erhielt dieses nicht mehr alleinig der Sieger. So wurden dem Gewinner des Willingen Six 15.000 Euro, dem zweitplatzierten 10.000 Euro sowie dem Dritten der Gesamtwertung 5.000 Euro ausbezahlt. Der Gesamtsieger des Vorjahres Stephan Leyhe konnte verletzungsbedingt seinen Erfolg nicht verteidigen.

Aufgrund der COVID-19-Pandemie waren keine Zuschauer zugelassen. Darüber hinaus erarbeitete der Ski-Club Willingen in Kooperation mit dem DSV und der FIS ein Verhaltenskatalog zur sicheren Durchführung der Wettkämpfe.

Übersicht

Vorfeld

Programm und Zeitplan 
Das Weltcup-Wochenende erstreckte sich über drei Tage. Die Wettbewerbe fanden dabei am Nachmittag unter Flutlicht statt.

Gesamtweltcupstand vor dem Willingen Six 
Die folgende Tabelle führt die besten Zehn der Gesamtweltcupwertung zum Stand vor den Willingen Six auf.

Teilnehmende Nationen und nominierte Athleten 
Die Anzahl der Athleten, die die Nationen an den Start schicken dürfen, ist abhängig von den zuvor erzielten Ergebnissen im Weltcup und Grand Prix innerhalb der letzten zwölf Monate sowie den Resultaten der vorherigen Periode im Continental Cup. Das Willingen Five gehört zur 5. Periode, für die Österreich, Polen und Slowenien mit sieben Athleten das größte Startlimit hatten. Während das deutsche und österreichische Aufgebot im Vergleich zur Vorwoche unverändert blieb, stieß bei den Schweizern Simon Ammann wieder zum Team und ersetzte damit Sandro Hauswirth. Auch bei den Norwegern, Polen und Slowenen gab es Veränderungen. So reiste Thomas Aasen Markeng wieder nach Norwegen, um sein Knie nach dem Kreuzbandriss aus dem Dezember 2019 eine Belastungspause zu geben. Für ihn rückte Anders Håre ins Team. Bei den Polen wird Klemens Murańka an der Stelle von Paweł Wąsek teilnehmen, womit die gleichen sieben Polen wie im Vorjahr an den Start gehen werden. Bei den Slowenen kehrte Timi Zajc in den Weltcup-Kader zurück, nachdem er im Rahmen der Skiflug-Weltmeisterschaft 2020 suspendiert wurde und mit einem Formtief kämpfte. Am 27. Januar 2021 wurde öffentlich, dass Peter Prevc positiv auf das Virus SARS-CoV-2 getestet wurde. Da er mit seinem Bruder Domen Prevc in engem Kontakt stand, trat dieser ebenfalls die Reise nach Willingen nicht an. Bereits wenige Tage zuvor war Cene Prevc positiv auf das Virus getestet worden. Mit Lovro Kos wurde lediglich ein Athlet nachnominiert. Zwar gab Roman Koudelka wenige Tage vor Beginn des Willingen Six bekannt, seine Saison vorzeitig zu beenden, doch kehrten die Tschechen nach einer Wettkampfpause dennoch zum Weltcup-Zirkus zurück. Darüber hinaus meldeten die Kasachen erstmals in dieser Saison drei Athleten, wobei nur zwei von ihnen startberechtigt waren. Zuvor war ihnen die Ausreise aufgrund der COVID-19-Pandemie verwehrt worden.

Nachdem sich zunächst 60 Athleten angemeldet hatten, nahmen unter anderem nach dem Rückzug der US-Amerikaner deren 55 am Wochenende teil:

Ergebnisse

Qualifikation I 
Die Qualifikation für das erste Einzelspringen des Wochenendes fand am 29. Januar 2021 statt. Das Ausscheidungsspringen fand unter wechselnden Windverhältnissen statt, die kurz vor Beginn zum Abbruch des zweiten Trainingsdurchgangs geführt hatten. Dennoch gab es teilweise sehr weite Flüge, darunter die neue Schanzenrekordweite von 153 Metern, die von Klemens Murańka aufgestellt wurde. Es kamen 54 Athleten in die Wertung. Der Schweizer Dominik Peter wurde disqualifiziert und schied somit genauso wie die Athleten auf den Rängen 51 bis 54 aus. Der Qualifikationssieger Andrzej Stękała bekam einen Scheck über 3.000 Euro.

Wettbewerb vom 30. Januar 
Das erste Einzelspringen fand am Samstag, dem 30. Januar statt.

Qualifikation II 
Die Qualifikation für das zweite Einzelspringen sollte am Sonntag, dem 31. Januar 2021 stattfinden. Aufgrund schwieriger und wechselnder Windbedingungen wurde das Ausscheidungsspringen nach einigen Springern abgesagt.

Wettbewerb vom 31. Januar 
Das zweite Einzelspringen fand am 31. Januar 2021 statt. Der erste Durchgang begann pünktlich um 16:15 Uhr und endete um 18:09 Uhr. Damit gehört der Durchgang zu einem der am längsten andauernden des 21. Jahrhunderts. Dies war den schwierigen Windverhältnissen geschuldet, was sich unter anderem in der Zuteilung der Windpunkte manifestierte. So erhielt der Österreicher Michael Hayböck 29 Pluspunkte, wohingegen Žiga Jelar 6,7 Punkte abgezogen bekam. Dennoch konnte das gesamte Springen von der Startluke 15 durchgeführt werden. Die langen Wartezeiten bei Minustemperaturen führten allerdings durchaus zu teils unfairen Bedingungen. Der Wettbewerb wurde nach einem Durchgang abgebrochen. Da bei Niklas Bachlinger eine Kniereizung diagnostiziert wurde, ging dieser nicht an den Start. Der Norweger Halvor Egner Granerud feierte seinen achten Saisonsieg.

Gesamtwertungen

Willingen-Six-Gesamtwertung 
Die Gesamtwertung setzt sich aus der ersten Qualifikation sowie den beiden Einzelspringen zusammen. Die in den vier Durchgängen erzielten Punkte wurden addiert.

Gesamtweltcupstand nach dem Willingen Five

Einzelnachweise 

 	

Männerskisprungwettbewerb
Sportveranstaltung 2021
Sportveranstaltung in Willingen (Upland)
Skispringen (Deutschland)